Kevin Phillips peut désigner :
 Kevin Phillips (né en 1940), auteur et commentateur politique américain ;
 Kevin Phillips (1954-2017), homme politique provincial canadien ;
 Kevin Phillips (né en 1961), joueur international gallois de rugby à XV ;
 Kevin Phillips (né en 1973), footballeur anglais ;
 Kevin Phillips (né en 1981), acteur américain.